L'Argila és una muntanya de 442 metres que es troba entre els municipis de Benifallet i de Tivenys, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Al cim s'hi troba un vèrtex geodèsic (referència 250147001).

Referències 

Muntanyes de Benifallet
Muntanyes de Tivenys